La Treća hrvatska nogometna liga 2011-12, conosciuta anche come 3.HNL 2011-12, è stata la 21ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 68 squadre erano divise in 4 gironi (2 da 16 squadre e 2 da 18) su base geografica. Dalla stagione successiva il Girone Ovest viene diviso in Ovest e Centro (quest'ultimo con le squadre della zona di Zagabria).

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Girone Ovest

Girone Nord

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2011-12
Druga Liga 2011-12
Hrvatski nogometni kup 2011-2012

Collegamenti esterni 

2011
Calcio nel 2011
Calcio nel 2012